Пера може да се отнася за:

 мн. число Пера на Перо – рогово образувание на кожата при птиците
 Глагол Пера – изпирам, изчиствам от мръсотията
 Старо име на квартал Галата в Истанбул